A katari nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság első futama. A versenyt Losailben rendezték március 29-én.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a Moto2-ben Jonas Folger végzett az élen, míg a Moto3-ban Alexis Masbou diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Katar
motogp